Городки́ (множ. число от городо́к)

Игра 
 Городки — русская народная спортивная игра.

Топоним в России 
 Городки — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Городки — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Городки — исчезнувший населённый пункт в Нижегородской области.
 Городки — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Городки — село в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Городки — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Городки — деревня в Удомельском районе Тверской области.

В архитектуре 
 Городки (архитектура) — треугольные элементы городчатого пояса здания